Апертура 2011 () — 73-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Финальная фаза

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2011 на rsssf.com

2011
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2011 году